Municipio de Sugar Bush puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sugar Bush (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.
 Municipio de Sugar Bush (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.